parada równości
 Parada Równości w Warszawie

Zobacz też 
 Marsz Równości
 gay pride